Флаг Караиде́льского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней зелёного цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней синего цвета; в центре зелёной полосы опрокинутый равнобедренный треугольник белого цвета, основанием которого является верхний край полотнища, а вершина отстоит от нижнего края полотнища на 7/10 ширины полотнища; в центре треугольника красное солнце с прямыми лучами, диск которого окружён жёлтым кольцом».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности района.

Центральным элементом флага является красный тридцати двух лучевой диск солнца, олицетворяющий пробуждение, рассвет, являющийся источником тепла и света во имя жизни на земле. Расположенное в центре диска солнца золотое кольцо символизирует бесконечность движения, прогресс, развитие человечества и всего сущего. Количество лучей на диске солнца — 32 соответствует дате образования Караидельского района: февраль 1932 года.

Синяя полоса символически изображает протекающую по территории района реку Караидель (Уфу) и свидетельствует о её многоводности, об изобилии в ней рыбы, и одновременно является символом величия, чистоты помыслов, стремления к духовному совершенству, верности традициям и обычаям предков, взаимоуважения между народами, населяющими территорию района.

Зелёный цвет полотнища отражает горно-лесную особенность природы района и занятость населения в лесопромышленной сфере. В то же время зелёный цвет — это символ здоровья, вечного обновления жизни, плодородия, земледелия, богатства и красоты природы края.

Серебряный (белый) цвет символически выражает ясное светлое небо, высокую нравственность, экологическую чистоту, миролюбие и справедливость.

Золотой (жёлтый) цвет является символом стремления к достатку и благополучию.

Червлёный (красный) цвет — это символ храбрости, мужества, отваги и доблести, присутствует в гербе и как дань уважения предкам.

Примечания 

Флаг Караидельского района
Флаги с изображением солнца